Ермакович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ермакович, Александр Владимирович (род. 1975) — белорусский футболист и тренер.
 Ермакович, Алексей Степанович (1922—2000) — советский деятель сельского хозяйства, бригадир комсомольско-молодежной тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.